«Стадницький»  — втрачений заказник в Україні.

Розташування 
Існував у кварталі 82 виділі 1 Вільхівського лісництва Золотоніського лісгоспзагу Черкаської області.

Пам'ятка 
Оголошений рішенням Черкаського облвиконкому № 12 від 2 січня 1982. В рослинному покриві — лікарські рослини конвалія і кропива.

Площа — 2 га.

Скасування 
Рішенням Черкаської обласної ради № 354 від 21 листопада 1984 «Про мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду області» заказник скасовано. Скасування статусу відбулось із зазначенням причини — «лісосіка 1983 року».

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (до 2000-х)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області